Глубина (фильм, 1970) — производство ФРГ / Великобритания / , оригинальное название «Deep End». Режиссёр Ежи Сколимовский.
 Глубина (фильм, 2002) — производство США, оригинальное название «Below». Режиссёр Дэвид Туи.
 Глубина (фильм, 2009) — производство Россия. Режиссёр Михаил Хлебородов.
 Глубина (фильм, 2012) — производство США, Исландия. Режиссёр Балтазар Кормакур.